Ли, Дороти ():
  (1901—1981) — первая женщина-мэр Портленда (Орегон).
  (1905—1975) — американская антрополог, писатель, философ культурной антропологии.
 Ли, Дороти (1911—1999) — американская киноактриса.